Аллсвенскан 1932/1933 () — 9-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 31 июля 1932 года и закончился 5 июня 1933 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1932/1933
Швеция
Спорт в Швеции в 1933 году
Футбол в Европе в 1933 году
Спорт в Швеции в 1932 году